

Media
Solomon (1997), Britse film uit 1997 
Solomon (album), een album uit 2017 van de Welshe folkgroep Calan
Solomon (Händel), een oratorium van Georg Friedrich Händel
Solomon (Nederlandse rockband), een rockband uit Nederland
Solomon (Nieuw-Zeelandse rockband), een rockband uit Nieuw-Zeeland

Geografie
Solomon (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Solomon in Noordelijk territorium, een regio van Australië

Zie ook
Salomo (Engels: Solomon), koning van Israël
Salomonseilanden, een eilandengroep in de Grote of Stille Oceaan
Solomon Cutner (1902-1988), een Britse pianist met de artiestennaam Solomon
Solomoneiland, een eiland in Nieuw-Zeeland
Glovis Solomon, een roll-on-roll-offschip